Марк Илларионович Вторушин () — механизатор Каргапольской МТС Курганской области, Герой Социалистического Труда, участник освободительного похода а Западную Украину, Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

Биография 
Марк Вторушин родился в 1914 году в крестьянской семье в селе Долговском (или Долгом) Бакланской волости Шадринского уезда Пермской губернии, ныне село — административный центр Долговского сельсовета  Курганской области.

В 1929 году вместе с родителями вступил в сельхозартель имени Крупской и через несколько лет был направлен в Шадринскую школу комбайнеров. Окончив её, работал в Каргапольской МТС.

В 1938—1940 и с 1941 года служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии. Участвовал в освобождении Западной Украины, в Финской кампании и Великой Отечественной войне (разведчик, Калининский и 1-й Украинский фронты). Был тяжело ранен в грудную клетку. В 1944 году беспартийный красноармеец Вторушин М.А. служил водителем автомашины ЗИС-5 подсобного хозяйства управления 19-й отдельной железнодорожной бригады, способствовал досрочному окончанию посевной кампании.

После демобилизации снова работал механизатором Каргапольской МТС. В 1958 году машинно-тракторные станции были упразднены.

За высокие показатели на уборке зерна в 1951 году награждён орденом Трудового Красного Знамени, а в 1952 году удостоен звания Героя Социалистического Труда (работая в колхозе «Память Ленина» за 35 рабочих дней намолотил более 600 тонн зерна).

В 1953 году вступил в КПСС. Неоднократно избирался членом Каргапольского райкома КПСС, депутатом Курганского областного Совета депутатов трудящихся.

С 1958 года до ухода на пенсию работал слесарем в районном объединении «Сельхозтехника».

Марк Илларионович Вторушин умер 13 июля 1997 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда, 6 июня 1952 года
 Орден Ленина № 201697
 Медаль «Серп и Молот» № 6236
 Орден Отечественной войны I степени, 6 ноября 1985 года
 Орден Трудового Красного Знамени, 14 мая 1947 года
 Медаль «За боевые заслуги», 3 июня 1944 года

Источники 
 Вторушин Марк Илларионович/ Лица Зауралья
 Огонь человеческий [Текст] : очерки о Героях Социалистического Труда ордена Ленина Курганской области / [сост. Г. П. Устюжанин]. — Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1974. — 203, [1] с. : фот. — (в пер.)

Примечания 

Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Разведчики Великой Отечественной войны
Механизаторы
Колхозники СССР
Члены КПСС
Депутаты Курганского областного совета